Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Argonaut d'après les Argonautes de la mythologie grecque ; 
 le , un vaisseau de  rang de 64 canons, initialement le Jason français, capturé en 1782 dans les antilles, détruit en 1831 ;
 le , un croiseur de la classe Diadem, lancé en 1898, détruit en 1921 ;
 le , un croiseur léger de la classe Dido, lancé en 1941, vendu en 1955 ;
 le , une frégate de la classe Leander lancée en 1966 et détruite en 1995.

Argonaut